Sezona Formule 1 1978 je bila devetindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 15. januarja 1978 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 8. oktobra 1978 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Kanade. Dirkaški naslov je osvojil Američan Mario Andretti, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1978.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

1978
1978 v športu